Drishyam lautet der Titel zweier indischer Filme:

 Drishyam (2013), ein indischer Thriller von Jeethu Joseph
 Drishyam (2015), Neuverfilmung von  Nishikant Kamat